Popplow ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Popplow, deutscher Technik- und Wissenschaftshistoriker
 Ulrich Popplow (* 1926), deutscher Lehrer, Leichtathlet und Autor